Red () може значити:

У музиці 
 Red (гурт) — американський гурт, що грає у жанрі християнського року та металу.

Альбоми 
 Red (альбом King Crimson) — альбом 1974 року британського гурту King Crimson.
 Red (альбом Black Uhuru) — альбом 1981 року ямайського гурту Black Uhuru.
 Red (альбом The Communards) — альбом 1987 року британського дуету Communards.
 Red (альбом Леслі Чун) — альбом 1996 року Леслі Чун.
 RED (альбом NaNa) — альбом 1998 року японського дуету NaNa.
 Red (альбом Джона Стівенсона) — альбом 2005 року американського співака Джона Стівенсона.
 Red (альбом Guillemots) — альбом 2008 року британського гурту Guillemots.
 Red (альбом Datarock) — альбом 2009 року норвезького гурту Datarock.
 Red (альбом Дайї Фремптон) — альбом 2011 року австралійської співачки Дайї Фремптон.
 The R.E.D. Album — альбом 2011 року американського репера Game.
 R.E.D. (альбом Ne-Yo) — альбом 2012 року американського співака Ne-Yo.
 Red (альбом Нанази Айкави) — дебютний альбом 1996 року японської співачки Нанази Айкави.
 Red (альбом T'Pau) — альбом 1998 року британського поп-рок-гурту T'Pau.
 Red (альбом Тейлор Свіфт) — альбом 2012 року американської кантрі-співачки Тейлор Свіфт.
 Red (EP) — EP 2011 року гурту Weekend.
 R.E.D. (альбом M. Pokora) — шостий студійний альбом французького поп-співака Метта Покори; вийшов 2015 року.
.

Пісні 
 Red (пісня Тейлор Свіфт) — пісня Тейлор Свіфт.
 Red (пісня Деніеля Меррайвезера) — пісня Деніеля Меррайвезера.
 Red (пісня Treble Charger) — пісня гурту Treble Charger.
 Red (пісня Elbow) — пісня британського гурту Elbow.
 Red (A.S. RED) — пісня південнокорейського гурту After School.
 Red (пісня The Gazette) — пісня японського рок-гурту The Gazette.